Là s'en vont les seigneuries est un récit d'Alice Becker-Ho accompagné de photographies d'Emmanuel Rioufol du village de Rello (province de Soria, Espagne). Le livre est publié en avril 2003 par Le Temps qu'il fait.

Contenu 
Alice Becker-Ho raconte un voyage en Espagne effectué en été 1970 en compagnie de Guy Debord. Le récit évoque le village de Rello situé dans la province de Soria.

Le titre du livre est un vers tiré des Stances sur la mort de son père, élégie de Jorge Manrique traduite par Guy Debord.

Pour Emmanuel Rioufol, ses photos sont une

Éditions 
 Alice Becker-Ho, Là s'en vont les seigneuries, Cognac, Le Temps qu'il fait, 2003

Voir aussi

Bibliographie 
 Jorge Manrique, Stances sur la mort de son père.

Articles connexes 
 Guy Debord
 Rello
 Stances sur la mort de son père

Lien externe 
 Extrait de la série Là s'en vont les seigneuries

Références 

Récit de voyage en Espagne
Œuvre littéraire se déroulant en Espagne
Livre paru en 2003